Chucuito (provincie), een provincie in de regio Puno in Peru
Chucuito (Puno), een plaats in de Peruaanse provincie Puno